Алха́зов — фамилия, распространённая среди различных народностей Кавказа (грузин, армян, горских евреев, ассирийцев и других).

Известные носители 
 Алхазов, Албури Магомедович (1910—1986) — советский архитектор и военный инженер.
 Алхазов, Александр Николаевич (род. 1984) — российский футболист.
 Алхазов, Виталий Валерьевич (род. 1966) — советский, азербайджанский, российский футболист и тренер.
 Алхазов, Владислав (Влад) (род. 1978) — израильский спортсмен (пауэрлифтинг).
 Алхазов, Григорий Эдуардович (род. 1986) — игрок клуба «Что? Где? Когда?».
 Алхазов, Дмитрий Георгиевич (1909—1982) — советский физик.
 Алхазов, Иосиф Вячеславович (род. 1981) — израильский музыкант.
 Алхазов, Ризван Юсупович (род. 1965) — российский художник.
 Алхазов, Тофик Гасан оглы (род. 1932) — советский и азербайджанский химик.
 Алхазов, Яков Кайхосрович (1826—1896) — русский генерал.

См. также 
 Алхасов

Примечания